Webster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Grady Linder Webster
 John Webster
 Robert D. Webster
 Reginald P. Webster
 Thomas Preston Webster
 William David Webster